La scure (Baltagul) – romanzo di Mihail Sadoveanu del 1930
La scure (Baltagul) – film del 1969 diretto da Mircea Mureșan
La Scure – quotidiano fascista repubblicano di Piacenza del periodo della Repubblica Sociale Italiana (1943-1945) e precedentemente noto come Libertà, cui direttori furono Pino Bellinetti, Franco Scaravelli e Armando Scalise; dopo la guerra tornò ad avere il suo nome originale.